Podzwierzyniec – wieś na Ukrainie
 Podzwierzyniec (gmina) – gmina z czasów II Rzeczypospolitej
 Podzwierzyniec – część Tarnobrzega
 Podzwierzyniec – część miasta Leżajsk, w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim
 Podzwierzyniec – część miasta Łańcut, w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim

Przypisy